El nombre de Ermita de Santa Quiteria es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas, en advocación a Santa Quiteria.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España  
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Alcázar de San Juan, Ciudad-Real.
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Alhama de Aragón, Zaragoza;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Almazora, Castellón;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Argente, Teruel;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Celadas, Teruel
 Ermita de Santa Quiteria , ermita en la localidad de Hoya de la Carrasca, Teruel;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Manzanares, Ciudad-Real.
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Samper de Calanda, Teruel;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Tardienta, Zaragoza;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Santa Eulalia de Gállego, Zaragoza;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Huesa del Común, Teruel;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en el despoblado de Sibirana, Zaragoza;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Alhama de Aragon, Zaragoza;
 Ermita de Santa Quiteria, ermita en la localidad de Tudela, Navarra;

pt:Ermida de Santa Quiteria